La désintégration est la destruction d'un ensemble par séparation de ses parties.

Physique 
La désintégration est en général celle du noyau atomique. Elle explique la radioactivité :
 La désintégration des radioisotopes cause la décroissance radioactive ;
 la constante de désintégration modèle l'intensité de cette activité ;
 le schéma de désintégration en détaille les phases ;
 l'énergie de désintégration est libérée ;
 reste un produit de désintégration ;
 une chaîne de désintégration relie des espèces chimiques que la désintégration transforme en cascade.
La désintégration concerne aussi les composants du noyau :
 désintégration du proton ;
 désintégration du neutron libre.
On distingue selon le mode de désintégration
 la désintégration alpha qui  provoque la Radioactivité α ;
 la désintégration bêta qui provoque la Radioactivité β :
 l'interaction de Fermi est aussi appelée Théorie de Fermi de la désintégration β;
 la double désintégration bêta.

Sciences humaines et sociales 
 l'anomie ou l'absence de normes sociales est un symptôme de désintégration sociale ;
 la désintégration verticale est une forme d'organisation de la production industrielle ;
 La théorie de la désintégration positive est une théorie de développement de la personnalité.

Culture et spectacle 
 La Désintégration de la persistance de la mémoire est une peinture de Salvador Dalí.
 Désintégrations est une œuvre de Tristan Murail, composée en 1982. 
 La Désintégration est un film franco-belge de 2011.